Puigfred (Badalona), barri de Badalona (Barcelonès)
 Puigfred (Bertí), muntanya de Bertí (Vallès Oriental)
 Serra de Puigfred, serra situada a la Llacuna (Anoia)
 Torrent de Puigfred (Bertí), torrent situat a Sant Quirze Safaja (Moianès)